Schönerer ist der Familienname von:
 Alexandrine von Schönerer (1850–1919), österreichische Schauspielerin und Regisseurin 
 Georg von Schönerer (1842–1921), österreichischer Politiker
 Mathias von Schönerer (1807–1881), österreichischer Eisenbahntechniker

Siehe auch:
 Schöner